Yutu kan syfta på:

 Yutu – ett härad som lyder under Ganzhous storstadsområde i Jiangxi-provinsen i södra Kina, se Yudu
 Yutu (månbil) – en sexhjulig månbil, som ingick i Kinas nationella rymdstyrelses projekt Chang'e 3
 Yutu Hu – en sjö i Sydshetlandsöarna